Bale har flere betydninger:

Stednavne 

 Bale – en lille by 4-5 km fra Mørke på Djursland
 Balé – en af de 45 provinser i Burkina Faso
 Basel – den schweiziske by, hvis franske navn er Bâle
 Bale (etiopisk provins) – tidligere etiopisk provins

Personer 

 Christian Bale – britisk skuespiller
 Gareth Bale – walisisk fodboldspiller
 David Bale – sydafrikansk-født iværksætter og dyrerettighedsaktivist